Грена може да се отнася за:

 град Грена, Швеция
 Грена, друго название на бубеното семе в България ( и френски: Graine).